Узиков — русская фамилия. Известные носители:
 Узиков, Михаил Юрьевич (род. 1964) — русский художник, архитектор, дизайнер, литератор, креативный директор компании Форрек Лтд.
 Узиков, Юрий Андреевич (1931—2010) — советский российский краевед (Башкирия), журналист.